NGC 4478 (другие обозначения — UGC 7645, MCG 2-32-99, ZWG 70.133, VCC 1279, PGC 41297) — эллиптическая галактика (E2) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания

Литература 
 

 

Эллиптические галактики
4478
Дева (созвездие)
Галактики, открытые в 1784 году